The City by the Bay (engl. für ‚Die Stadt an der Bucht‘) ist der Spitzname folgender Städte:

 San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey, Vereinigte Staaten
 The Beauty City by the Bay, Spitzname von Tacloban City, Eastern Visayas, Philippinen